Мадс Роэрслев Расмуссен (; родился 24 июня 1999 года, Копенгаген, Дания) — датский футболист, защитник клуба «Брентфорд».

Клубная карьера 
Роэрслев — воспитанник клуба «Копенгаген». 1 марта 2017 года в поединке Кубка Дании против «Б-93» он дебютировал за основной состав. В апреле для получения игровой практики Мадс был отдан в аренду в шведский «Хальмстад». В матче против «Эстерсунда» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. Уже в мае из-за административной ошибки с оформлении трансфера Роэрслев вернулся обратно. 17 мая в матче против «Мидтьюлланна» он дебютировал в датской Суперлиге. 29 декабря 2018 года Роэрслев был отдан в аренду до лета 2019 года клубу «Вендсюссель». 11 февраля в матче против «Мидтьюлланна» он дебютировал за новый клуб.

Летом 2019 года Роэслев перешёл в английский «Брентфорд», подписав контракт на два года, с возможностью продления ещё на год. 27 ноября в мате против «Блэкберн Роверс» он дебютировал в Чемпионшипе.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Дании Роэрслев принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Швеции и Англии.

В 2021 году Роэслев в составе молодёжной сборной Дании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против Франции и Исландии.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Веннсюссель»
Игроки ФК «Брентфорд»